De spaanstalige achternaam González (achternaam)

Personen met de achternaam González
Adrián González, Spaans voetballer
Alejandro González Iñárritu, Mexicaans filmregisseur en scenarioschrijver
Aníbal González, Chileens voetballer
David González, Spaans voetballer
Domingo González, Colombiaans voetballer
Elián González, Cubaanse jongen die in 2000 het onderwerp was van een internationaal conflict tussen de V.S. en Cuba
Felipe González, Spaans politicus en advocaat, voormalig premier van Spanje
Fernando González, Chileens tennisser
Francisco González Bocanegra, Mexicaans dichter
Francisco Javier González Pérez, Spaans voetballer
Gilberto González, Venezolaans triatleet
Guillermo González Camarena, Mexicaans ingenieur
Heberth González, Colombiaans voetballer
Hugo González, Chileens voetballer
Jesús González Gallo, Mexicaans politicus en advocaat
Jorge González (voetballer), Salvadoraans voetballer
Jorge Emilio González Martínez, Mexicaans politicus
José González, Zweeds muzikant
José Froilán González, Argentijns autocoureur
Juan Carlos González, Uruguayaans voetballer
Juan Diego González-Vigil, Peruviaans voetballer
Julio González, Spaans beeldhouwer
Leonardo González, Costa Ricaans voetballer
Leonardo Alberto González, Venezolaans voetballer
Lucho González, Argentijns voetballer
Manuel González, Mexicaans militair en politicus, voormalig president van Mexico
Mark González, Chileens voetballer
Pedro González, Chileens voetballer
Raúl González Blanco, Spaans voetballer
Ricardo González, Costa Ricaans voetballer
Rubén González (pianist), Cubaans pianist
Víctor González Torres, Mexicaans zakenman

Aardrijkskunde
Gonzalez (Florida), plaats in de Amerikaanse staat Florida
González (Colombia), gemeente in Colombia

Muziek
Gonzalez, Britse funk- en discogroep

Zie ook 
Gonzales (doorverwijspagina)